

Nobles 
 Thomas Howard (1443-1524),  duc de Norfolk ;
 Thomas Howard (1473-1554),  de Norfolk ;
  (1511-1537), jeune fils du  de Norfolk ;
 Thomas Howard (v. 1520-1582),  Howard de Bindon ;
 Thomas Howard (1536-1572),  de Norfolk ;
 Thomas Howard († 1611),  Howard de Bindon ;
 Thomas Howard (1561-1626),  comte de Suffolk ;
 Thomas Howard (1585-1646),  (ou ) comte d'Arundel ;
 Thomas Howard (1587-1669),  comte de Berkshire ;
 Thomas Howard (1619-1706),  de Berkshire ;
 Thomas Howard (1625-1678),  Howard de Escrick ;
 Thomas Howard (1627-1677),  duc de Norfolk ;
 Thomas Howard (1682-1725),  Howard de Effingham ;
 Thomas Howard (1683-1732),  de Norfolk ;
 Thomas Howard (1714-1763),  de Effingham ;
 Thomas Howard (1721-1783),  comte de Suffolk ;
 Thomas Howard (1746-1791),  d'Effingham ;
 Thomas Howard (1776-1851),  de Suffolk.

Autres 
 Thomas Howard, pirate anglais actif entre 1698 et 1703 ;
 Thomas Howard fut un pseudonyme du hors-la-loi Jesse James ;
 Thomas Howard Lichtenstein, un musicien.